«INARCTICA», ранее — Группа компаний «Русское море» и «Русская аквакультура», — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже красной рыбы. Выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море, а также радужную форель в озерах Республики Карелия в общей сложности на 36 участках. Головной офис находится в Москве.

История 
Компания была основана в 1997 году под названием Группа компаний «Русское море» как импортер сельди и скумбрии из Норвегии, первоначально 95 % принадлежало компании Corsico.

В 2007 году начала развивать сегмент аквакультуры.

В апреле 2010 года компания провела IPO на российских биржах. В его ходе было привлечено $90 млн ($65 млн получило «Русское море», $25 млн — Corsico). По итогам размещения в свободном обращении оказалось 18,9 % акций.

В августе 2011 кипрское юридическое лицо Rsea Holdings Limited, учреждённое на паритетных началах RS Group Максима Воробьева и Volga Group Геннадия Тимченко, приобрело у Corsico 57,5965 % голосующих акций компании, доля Corsico Limited в обществе сократилась до 3,7718 % голосующих акций.

В 2013 году компания продала подразделение готовой продукции.

В марте 2014 года Геннадий Тимченко продал свою долю в Rsea Holdings своему зятю Глебу Франку.

В 2015 году ОАО «Группа компаний „Русское море“» изменило название на ПАО «Русская аквакультура».

В 2015 году на фермы в Мурманске напала . Распространение болезни прекратили в 2016 году.

В августе 2016 года Глеб Франк вышел из состава акционеров компании.

В 2016 году ПАО «Русская аквакультура» продала входившую в группу «Русскую рыбную компанию» группе инвесторов. После сделки у «Русской аквакультуры» остался бизнес по выращиванию атлантического лосося и форели.

В июле и октябре 2017 года компания приобрела два смолтовых заводов в Норвегии — Villa Smolt AS и Olden Oppdrettsanlegg AS.

В конце 2017 года «Русская аквакультура» провела SPO, по итогам которого привлекла чуть больше 1 млрд рублей.

В ноябре 2018 года компания приобрела 40 % в группе компаний по переработке рыбы в г. Мурманске.

К 2019 году компания восстановила бизнес, пострадавший после нападения лососевой вши.

В конце 2020 года компания вошла в топ-10 рейтинга наиболее эффективных компаний-инвесторов в России по версии кредитно-рейтингового агентства НКР.

В марте 2021 года компания разместила биржевые облигации на 3 млрд рублей со сроком обращения бумаг 3 года.

В мае 2021 года компания купила 60 % долей в компаниях ООО «Мурманрыбппром» и ООО «Три Ручья», доведя долю владения в перерабатывающем заводе до 100 %

Описание 
Основные акционеры компании по состоянию на 31 декабря 2020 года:
 47,67 % — Максим Воробьёв (брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, сын вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва);
 24,99 % — УК «Свиньин и партнёры»;
 9,4 % — ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»;
 15,61 % — в свободном обращении;
 2,33 % — собственные выкупленные акции.

Председатель совета директоров компании — Воробьёв Максим Юрьевич.

Генеральный директор — Соснов Илья Геннадьевич.

На 31.12.2020 численность персонала составляет 500 человек.

По состоянию на 30 июня 2021 года капитализация компании составляет 31,8 млрд рублей.

Объём продаж за 2019 год составил 18,1 тысяч тонн. Выручка выросла до 8,8 млрд рублей. EBITDA 3,4 млрд рублей.

Критика 
В 2013 году компания «Русское море» поставляла рыбу Министерству обороны для снабжения российской армии. Компания поставляла военным треску, минтай, пикшу и другие сорта дешевой рыбы через компании-аутсорсеры. Как отмечает Forbes, это произошло вскоре после назначения Сергея Шойгу министром обороны, притом что Шойгу был «давним соратником» Юрия Воробьёва, отца совладельца «Русского моря» Максима Воробьёва. По оценкам издания, выручка от этих поставок за 2014 году составила 2 миллиарда рублей.

После объявления в 2014 году контрсанкций, которые в том числе ограничивали ввоз рыбы из Норвегии, компания «Русское море» резко повысила цены на продукцию. По заявлению издания FlashNord, «Русское море» повысила отпускную цену на лосось вдвое. В самой компании это опровергли, но подтвердили, что стоимость лосося действительно вырастет.

Федеральная антимонопольная служба России обязала компанию в течение месяца обосновать повышение цен на рыбную продукцию, предупредив о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Как отмечает Slon.ru, после объявления санкций акции компании выросли на 40 % по сравнению с предыдущим днём.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители продуктов питания России
Предприятия рыбной промышленности